Екатерина де Фуа (, ; —, ) — последняя королева Наварры из дома Фуа (с 1483 года). Путём брака передала наваррскую корону в дом Альбре, что привело к гражданской войне и оккупации значительной части королевства испанцами.

Родственные связи 
Екатерина — дочь Гастона де Фуа (1444—1470), виконта Кастельбона, принца Вианского, и Мадлен Французской, сестры короля Людовика XI. Сестра Франциска Феба, наваррского короля в 1479—1483 годах, которому наследовала. До 1494 года правила под регентством матери.

В январе 1484 года вышла замуж за Жана III д’Альбре и вместе с ним была коронована в Памплоне, столице Наварры.

Гражданская война 
Дядя Екатерины Жан де Фуа, виконт Нарбонна (1450—1500), как старший в роду, стал оспаривать наследство на основании салических законов, которые в Наварре никогда не применялись. Началась гражданская война, закончившаяся в 1497 году заключением мирного соглашения, по которому Жан де Фуа отказался от своих претензий на наваррский трон.

В 1505 году дочь Жана де Фуа Жермена вышла замуж за Фердинанда II Католика. В 1512 году (11 апреля) в битве при Равенне погиб Гастон де Фуа (герцог Немурский) — её брат. Жермена осталась единственной претенденткой на наваррский трон.

Заручившись поддержкой папы, Фердинанд II решил начать военные действия. В июле 1512 года арагонско-кастильские войска под командованием герцога Альбы заняли Верхнюю Наварру, а также все каталонские владения дома Фуа, включая Кастельбон. В результате в руках Екатерины де Фуа осталась лишь северная часть королевства со столицей в Ортезе.

Семья и дети 
Мужем Екатерины де Фуа был Жан III д'Альбре, сын Алена д’Альбре и Франсуазы де Блуа. Их дети:
 Анна (1492—1532),
 Мадлен (1494—1504),
 Екатерина (1495—1532), настоятельница монастыря Святой Троицы в Кане,
 Китерия (1499—1536), настоятельница монастыря в Монвилье,
 Генрих II д’Альбре (1503—1555), король Наварры с 1517, дед французского короля Генриха IV.
 Карл (1510—1528),
 Изабелла, с 1534 жена Рене I де Рогана, графа де Пороэта.
Ещё шестеро детей умерли в младенчестве.

Титулы 
 королева Наварры,
 герцогиня Ганди, Монблан, Пеньяфьель, де Немур,
 графиня Фуа, Бигоры, Рибаргосы, Пентьевра, Перигора
 виконтесса Беарна, Лиможа, Кастельбона, Марсана, Габардана, Небузана.

Литература 
 An annotated index of medieval women. Markus Wiener Publishers. 1992. ISBN 978-0-910129-27-5. Retrieved 25 March 2010.
 Woodacre, Elena (2013). The Queens Regnant of Navarre; Succession, Politics and Partnership. New York: Palgrave Macmillan.
 Bustillo Kastrexana, Joxerra (2012). Guía de la conquista de Navarra en 12 escenarios. Donostia: Txertoa Argitaletxea. ISBN 978-84-71484819.
 Woodacre, Elena (2013). The Queens Regnant of Navarre: Succession, Politics, and Partnership, 1274-1512. Palgrave Macmillan.
 Anthony, R. (1931). Identification et Étude des Ossements des Rois de Navarre inhumés dans la Cathédrale de Lescar [Identification and Study of the Bones of the Kings of Navarre buried in the Cathedral of Lescar] (PDF). Archives du Muséum, 6e series (in French). VII. Masson et Cie. p. 11.
 The Encyclopædia Britannica, Vol.13, (New York:1910), 293.

Дом Фуа-Грайи
Царствующие королевы Наварры
Графини де Фуа
Графы Бигорра
Виконты Беарна
Виконты Марсана
Виконты Кастельбона
Виконтессы
Инфанты Наварры (женщины)‎